Giorgio d'Antiochia – ammiraglio siciliano di lingua greca che operò nel XII secolo
Giorgio d'Antiochia – Arcivescovo di Antiochia di Pisidia e santo